Малеванный — название населённых пунктов в России:

 Малёванный — хутор в Богучарском районе Воронежской области.
 Малеванный — хутор в Кореновском районе Краснодарского края.

См. также 
 Малеванная